L'homéostasie — ou homéostase — est la capacité d'un organisme vivant à maintenir, à un niveau constant, certaines caractéristiques internes de son corps (température, concentration des substances, composition des liquides interstitiel et intracellulaire, etc.).

En psychologie de la famille, on peut parler d'homéostase pour désigner l'équilibre dont le but est de préserver l'unité familiale.

En médecine, on peut parler d'homéostase humaine pour désigner le mécanisme interne d'équilibre et de régulation du corps humain.

Ne pas confondre
Avec hémostase qui est l'une des fonctions du sang chez les organismes qui en comportent.

Physiologie